Występy w europejskich pucharach czeskiego klubu piłkarskiego Slavia Praga.

Wykaz spotkań pucharowych

1967–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Slavia Praga
Czeskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach